Torre Cabrera – Marina di Ragusa
 Torre Cabrera – Pozzallo